Чемпионат СССР по волейболу среди женских команд проводился с 1933 по 1991 годы (с перерывами).

История 
Первыми чемпионатами СССР являются соревнования сборных городов, проходившие в 1933—1936 годах и официально называвшиеся Всесоюзными волейбольными праздниками.

С 1938 года звание чемпионов СССР оспаривали клубные команды ДСО и ведомств, за исключением 1956, 1959, 1963 и 1967 годов, когда чемпионаты СССР проводились в программе летних Спартакиад народов СССР. Кроме этого, в 1951 и 1952 годах вместе с клубными командами Москвы, Ленинграда, РСФСР и Украинской ССР участвовали сборные других союзных республик, в чемпионате СССР 1976 года участвовала сборная СССР и сборные ДСО и ведомств.

Схема проведения чемпионатов СССР неоднократно менялась. До 1956 года, а также в 1959, 1963 и 1967 годах соревнования проводились в одном городе. С 1957 года соревнования проводились по туровой системе, кроме 1968 года, когда два заключительных круга игрались с разъездами. Игры проходили в 1—4 круга, в чемпионатах 1949 и 1958 годов для определения победителя потребовалось проведение дополнительного матча.

В 1936, 1940 и 1947 годах чемпионат проводился раздельно для команд 1-й и 2-й групп, с 1954 года — по классам «А» и «Б». В 1966 году класс «Б» был упразднён, а в классе «А» образованы 1-я и 2-я группы, которые с 1972 года стали называться высшей лигой и 1-й группой класса «А» соответственно. В 1974 году класс «А» был упразднён, с 1977 года 1-я группа стала именоваться 1-й лигой.

Призёры

Участники 

 В верхней строке указан год окончания чемпионата.
 Учтены только соревнования и результаты клубных команд. Спартакиады 1956, 1959, 1963, 1967 не вошли в зачёт.
 Клубы отсортированы по количеству участий в чемпионате СССР.

Литература

См. также 
 Волейбол на Спартакиадах народов СССР
 Кубок СССР по волейболу среди женщин
 Чемпионат СССР по волейболу среди мужчин

Чемпионаты СССР по волейболу среди женщин
Появились в 1933 году в СССР